Романс може да се отнася за:
 Романс, романтична любов
 Романс (музикален жанр)
 Романс (литературен жанр)
 Романс (филмов жанр)